2666 Gramme –  asteroide della fascia principale
 Gramme (fiume) –  fiume della Germania
 Zénobe-Théophile Gramme –  fisico e inventore belga